Gopalganj (stad in Bangladesh); een stad in Bangladesh
 Gopalganj (zila); een zila (district) van Bangladesh
 Gopalganj (stad in Bihar); een stad in die Indiase staat Bihar
 Gopalganj (district); een district in die Indiase staat Bihar